

Au Japon 
Sakura, cerisier japonais, symbole du Japon.
Sakura, un prénom japonais.
Kazuo Sakura (1929-2002), karatéka japonais.
 Mana Sakura (1993-), idole et actrice de films pornographiques japonaise.
Sakura Miyawaki (1998-), idole et actrice japonaise.
Sakura, ville de la préfecture de Chiba.
Sakura, ville de la préfecture de Tochigi.
Sakura, train à grande vitesse japonais.
Sakura sakura, chanson populaire traditionnelle.
Cardcaptor Sakura est un manga de Clamp.
Sakura Wars ou Sakura Taisen est une série de jeux vidéo.
Sakura est un album de musique électronique créé par Susumu Yokota.
SAKURA-iro est un single d'Angela Aki sorti en 2007.

Ailleurs 
Sakura ou Sakoura est un mansa de l'Empire du Mali entre 1285 et 1300.
Sakura ou Koi-Koi hawaïen, jeu de cartes similaire au Hanafuda.